НБК — аббревиатура, которая может означать:

Банки
 Народный банк Китая
 Национальный банк Казахстана
 Национальный банк Камбоджи
 Национальный банк Катара
 Национальный банк Киргизии
 Национальный банк Кубы
 Национальный банк Кувейта

Другое
 Новый безопасный конфайнмент